Mužská dvouhra European Open 2020 probíhala ve druhé polovině října 2020. Do singlové soutěže antverpského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Brit Andy Murray, který se turnaje neúčastnil.

Vítězem se stal nenasazený Francouz Ugo Humbert, jenž ve finále zdolal australskou turnajovou osmičku Alexe de Minaura po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–6. Vítězství představovalo jeho druhý titul v probíhající sezóně i kariéře, když navázal na lednový triumf na ASB Classic 2020. Francouz se přitom ocitl na hraně vyřazení, když v semifinálovém utkání proti Britu Danielu Evansovi musel ve zkráceného hře druhého setu odvracet čtyři mečboly.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2020
ATP Tour 2020